Kar – inaczej cyrk lodowcowy w geomorfologii, lub glacjologii.
 Kar – imię występującej w mitologii greckiej bogini pszczelarstwa, księżyca i przeznaczenia, matki Karu.
 Kar – szczyt w Rudawach Slowackich